Evangelische Omroep, een Nederlandse publieke omroep
 EO (computer), een tabletcomputer van AT&T
 EO (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
 EO (vuurwapentechniek), mondingsenergie

 Esperanto, een kunsttaal